Hafei (кит. упр. 哈飞汽车), полное название Harbin HF Automobile Industry Group Company Ltd. — ведущий производитель малолитражных автомобилей в Китае, имеет филиалы в городах Шэньчжэнь и Вэйхай. На логотипе компании изображен щит с волнами реки Сунгари.

История 

Компания была основана в 1994 году, как подразделение Национальной Корпорации авиапромышленности Китая с привлечением иностранных инвестиций в размере 550 миллионов долларов. Первым автомобилем сошедшим с конвейера компании стала выпускаемая по лицензии южнокорейская малолитражка Daewoo Tico, её общий тираж за все время выпуска, составил около 300 тысяч экземпляров. В 1996 году компания заключила договор о партнерстве с известным итальянским дизайн ателье Pininfarina, результатом совместной работы, стал представленный на автосалоне в Пекине, в 1999 году, минивэн Hafei Zhongyi. Спустя несколько лет, в 2003 году компания Hafei была признана самой быстроразвивающейся автомобильной компанией Китая.

В 2006 году компания была преобразована в производственное объединение Hafei Motor, куда вошли Харбинский автомобильный завод HF, двигателестроительный завод Dongan, дочерние электромеханические фабрики Шэньчжэнь и Вэйхай, а также около десятка сопутствующих цехов. А через несколько лет, в 2008 году компания выпустила свой двухмиллионный автомобиль.

В 2012 году Hafei, совместно с Coda Automotive, планирует выпустить свой первый электромобиль.

Модели

Hafei Brio 

Hafei Brio(другие названия — Lobo, Lubao) компактный 5-местный хэтчбек, разработанный совместно с ателье Pininfarina.

Технические характеристики:

Hafei Simbo 

Hafei Simbo(другие названия — Saima, Sigma) выпускается по лицензии Mitsubishi и является «клоном» Mitsubishi Dingo.

Технические характеристики:

Hafei Princip 

Hafei Princip(другое название — Saibao)седан класса C, разработанный совместно с ателье Pininfarina.

Технические характеристики:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Hafei
 autodor.net: Автомобильная компания — Hafei
 avtoprofy.ru: История и развитие автомобилей компании Hafei Motor

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1994 году
Автомобилестроительные компании Китая
Производители легковых автомобилей
Компании Харбина